Tiridates III van Parthië, koning der Parthen (35-36)
 Tiridates III van Armenië, koning van Armenië (ca. 298-330)